Кубок Сербії з футболу 2008–2009 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вдруге здобув Партизан.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 вересня 2008

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 вересня 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 листопада 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|15 квітня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 травня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 
 Кубок Сербії на rsssf 

2008—2009
Сербія
Сербія
2008 у сербському спорті
2009 у сербському спорті